Argentina o La Argentina puede referirse a:

Geografía 

 Antártida Argentina, reclamación territorial.
 Cañón de Argentina, accidente geográfico en el condado Lincoln (Nuevo México, Estados Unidos).
 Cuenca Argentina, una gran planicie submarina abisal en el sector sur del océano Atlántico.
 Islas Argentina, en la Antártida.
 República Argentina, país de América.
 Río Argentina, cauce fluvial en Imperia (Italia).

Lugares

Argentina 

 Argentina, país.
 Argentina (Santiago del Estero), localidad del departamento Aguirre, Provincia de Santiago del Estero.
 Avenida Argentina (Buenos Aires), en Buenos Aires, Argentina.
 Colonia La Argentina (Entre Ríos), localidad en la Provincia de Entre Ríos (Argentina).
 Diadema Argentina, localidad en Provincia del Chubut (Argentina).
 La Argentina (Pocho), una pequeña localidad en el departamento de Pocho, Provincia de Córdoba, Argentina.

Chile 

 Avenida Argentina (Valparaíso), en Valparaíso, Chile.
 Barrio Argentina, barrio de Santiago de Chile.

Colombia 

 La Argentina (Huila), municipio en el departamento del Huila (Colombia).

Ecuador 

 República Argentina (Plaza de Quito) plaza en la ciudad de Quito, capital de Ecuador.

España 

 Avenida de la República Argentina (Barcelona), en Barcelona.
 Avenida de la República Argentina (Córdoba), en Córdoba.
 Avenida de la República Argentina (Sevilla), en Sevilla.
 Calle de la República Argentina (León), en León.
 Plaza de la República Argentina (Madrid), en Madrid.
 República Argentina (Metro de Madrid) estación de Metro de Madrid.

Estados Unidos 

 Argentina (Miami), calle de la ciudad de Miami, estado de Florida.

Francia 

 Estación de Argentine estación del Metro de París.

Italia 

 Largo di Torre Argentina, calle y plaza de Roma.
 Perosa Argentina, comuna en el Piamonte.
 Teatro Argentina, célebre teatro de la ciudad de Roma.

México 

 Colonia Argentina Antigua, colonia de la Ciudad de México.
 Colonia Argentina Poniente, colonia de la Ciudad de México.
 La Argentina (Sonora), localidad en Sonora, México.

Perú 

 Avenida Argentina (Callao), en Callao.

Rusia 

 República Argentina (Plaza de Moscú) plaza de Moscú.

Uruguay 

 Villa Argentina, localidad balnearia de Uruguay.

Plantas y animales 

 Argentina (planta), planta perteneciente a la familia de las Rosaceae;
 Argentina (género), un género de peces;
 el nombre común de la planta Potentilla argentea;

Astronomía 
 (469) Argentina, asteroide número 469 descubierto por Luigi Carnera el 20 de febrero de 1901;

Arte

Baile 
 Imperio Argentina, nombre artístico de la bailarina y actriz hispano-argentina Magdalena Nilé del Río (1906-2003);
 La Argentina (bailarina), nombre artístico de Antonia Mercé y Luque (1890–1936), bailarina hispano-argentina de flamenco;

Poesía 
 La Argentina, poema épico escrito por Martín del Barco Centenera del cual surgiría el nombre del país;
 La Argentina manuscrita, uno de los nombres del poema histórico-épico escrito por Ruy Díaz de Guzmán;

Música 

 Argentina (Canción), canción del rapero Trueno y Nathy Peluso;
 Argentina (canción de Homer el Mero Mero), canción de Homer el Mero Mero;

Buques 

 ARA La Argentina (C-3), nombre de un crucero de la Armada Argentina;
 ARA La Argentina (D-11), nombre de un destructor MEKO-360 de la Armada Argentina;
 La Argentina (1816) (1816), nombre de una fragata de la Armada Argentina;
 La Argentina (1828) (1828), nombre de una goleta de la Armada Argentina;
 La Argentina (1865) (1865), nombre de un buque de transporte de la Armada Argentina;
 Argentina (buque), buque de pasajeros, conocido como Presidente Perón entre 1949 y 1955.